Charlotte Amalie od Hesse-Kassela (ili Hesse-Cassela) (1650. – 1714.), kraljica-supruga Danske i Norveške
 Princeza Charlotte Amalie od Danske (1706. – 1782.), danska princeza, kći kralja Fridrika IV.
 Charlotte Amalie (grad), glavni grad teritorija pod imenom Američki Djevičanski otoci, nazvan po kraljici-supruzi
 Srednja škola Charlotte Amalie, srednja škola u spomenutom gradu